Everton – dzielnica Liverpoolu
 Everton F.C. – klub piłkarski z Liverpoolu
 Everton Viña del Mar – klub piłkarski z Viña del Mar (Chile)
 Everton Antônio Pereira – brazylijski piłkarz

Miejscowości w USA:
 Everton – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Everton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
W Wielkiej Brytanii:
 Everton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Everton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Everton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)